Александр Фёдорович Карушин (1923, Петропавловск — 1994, Москва) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился  года в городе е Северо-Казахстанской области Казахской ССР в семье военнослужащего. Русский.

С 1929 года жил в городе Свердловске (ныне — Екатеринбург), где окончил среднюю школу № 67 и аэроклуб. В Красной Армии с 1941 года. В 1941 году окончил Троицкую авиационную школу.

Участие в войне 

Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.
В составе 167-го гвардейского штурмового Староконстантиновского ордена Суворова авиационного полка 10-й гвардейской штурмовой Воронежско-Киевской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова авиационной дивизии сражался на Воронежском, Орловско-Курском, Киевском, Корсунь-Шевченковском, Ясско-Кишинёвском направлениях, участвовал в освобождении Румынии, Югославии, Венгрии. Летал на штурмовике Ил-2.

Командир эскадрильи 167-го гвардейского штурмового авиационного полка (10-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт) гвардии лейтенант Александр Карушин в июле 1943 г. при высокой насыщенности зенитных средств и авиации противника лично произвёл 25 успешных боевых вылетов, 11 июля 1943 г. при возвращении с боевого задания его самолёт был обстрелян, воздушный стрелок-радист убит, а сам Карушин получил тяжёлое ранение. Преодолевая боль, он сумел посадить самолёт на полосу аэродрома. 23 августа 1943 г. при выполнении боевого задания по уничтожению переправы через реку Ворскла в районе Ахтырки самолёт Карушина был серьёзно повреждён, а сам лётчик ранен в руку. Несмотря на это, ведомая им группа штурмовиков задание успешно выполнила.

В октябре-ноябре 1943 г. в период боёв по форсированию Днепра и освобождению Киева А. Карушин в качестве ведущего группы 38 раз летал на штурмовку укреплений противника. 3 ноября [1943 г. севернее Киева на бреющем полёте его группа уничтожила 5 танков, 8 автомашин, около 30 солдат и офицеров врага. К августу 1944 года совершил 104 боевых вылета на штурмовку и бомбардировку живой силы и боевой техники противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии лейтенанту Александру Фёдоровичу Карушину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда» (№ 4865).

Всего за время войны совершил 156 боевых вылетов. Уничтожил на земле 27 танков, 112 автомобилей, 73 орудия, 2 локомотива, 19 вагонов, 3 самолёта противника на аэродромах, 2 сбил в групповых воздушных боях.

Послевоенное время 
После войны А.Ф. Карушин продолжал службу в ВВС СССР. В 1951 году окончил командный факультет Краснознамённой Военно-воздушной академии в Монино. Служил на разных должностях в частях ВВС, в Главном штабе ВВС, освоил несколько типов новых самолетов, в том числе — реактивных. Работал Заместителем начальника НИИ авиационной и космической медицины. С 1981 года генерал-майор авиации А. Ф. Карушин — в запасе. Жил в Москве, где и скончался 7 января 1994 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище (участок 3).

Память 

Мемориальная доска в честь военного летчика генерал-майора авиации Александра Карушина установлена 13 февраля 2018 г. на улице Академика Бочвара, дом 2 . Авторы Анна и Иван Седовы.

В г. Троицке Челябинской области установлена мемориальная доска на здании бывшего пассажа братьев Яушевых, в котором во время Второй мировой войны располагалось эвакуированное из Ленинграда авиационно-техническое училище, в котором учился Карушин.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. Указ от 26 октября 1944 года (№ 4865).
 Орден Ленина.
 Орден Красного Знамени — дважды.
 Орден Александра Невского (СССР).
 Орден Отечественной войны 1-й степени — дважды.
 Орден Красной Звезды.
 Орден За службу Родине в Вооруженных Силах СССР 3-й степени.
 Орден Партизанской звезды (Югославия).
 Медали.

Литература 
 
 Фалалеев Ф.Я. Сто сталинских соколов. В боях за Родину. - М.: Изд-во Яуза, Изд-во Эксмо, 2005.

Примечания

Ссылки 

Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Участники Днепровско-Карпатской операции
Участники Львовско-Сандомирской операции
Участники Ясско-Кишинёвской операции
Участники Белградской операции
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Похороненные на Троекуровском кладбище